Боббі «Блю» Бленд (; справжнє ім'я Роберт Келвін Бленд; 27 січня 1930 — 23 червня 2013) — американський співак в жанрі блюз і соул, член групи The Beale Streeters. Іноді його називають «Лев Блюзу» і «Сінатра в блюзі». Поряд з іншими музикантами, як Сем Кук, Рей Чарльз і Джуніор Паркер, Бленд розвиває напрямок музики, що поєднує в себі госпел, блюз і ритм-н-блюз.

Дискографія

Альбоми 
 The Barefoot Rock and You Got Me — 1958 (Duke Records)
 Like Er Red Hot — 1960 (Duke Records)
 Two Steps from the Blues (Duke 1961/MCA 2002)
 Here's the Man! — 1962 (Duke Records)
 Call On Me — 1963 (Duke Records)
 Ain't Nothing You Can Do — 1964 (Duke Records)
 The Soul of the Man" — 1966 (Duke Records)
 Touch of the Blues — 1967 (Duke Records)
 The Best Of — 1967 (Duke Records)
 The Best of Volume 2 — 1968 (Duke Records)
 Spotlighting the Man — 1969 (Duke Records)
 His California Album — 1973 (Dunhill, 1973)
 Dreamer — (Dunhill, 1974)
 Together for the First Time… Live (Dunhill, 1974); з Б. Б. Кінгом
 Get On Down — 1975 (ABC)
 Together Again…Live (Impulse!, 1976), з Б. Б. Кінгом
 Reflections in Blue — 1977 (ABC Records)
 Come Fly with Me — 1978 (MCA Records)
 I Feel Good — 1979 (MCA Records)
 Sweet Vibrations — 1980 (MCA 27076)
 Members Only — 1985 (Malaco Records)
 After All — 1986 (Malaco Records)
 Blues You Can Use — 1987 (Malaco Records)
 Midnight Run — 1989 (Malaco Records)
 Portrait of the Blues — 1991 (Malaco Records)
 Sad Street — 1992 (Malaco Records)
 Years of Tears — 1993 (Malaco Records)
 Live on Beale Street — 1995 (Malaco Records)
 ''Memphis Monday Morning — 1998 (Malaco Records)

Сингли 

 «Booted» / «I Love You Til the Day I Die» — 1951
 «Crying All Night Long» / «Dry Up Baby» — 1952 (Chess Records)
 «Good Lovin'» / «Drifting from Town to Town» — 1952 (Chess Records)
 «Crying» / «A Letter from a Trench in Korea» — 1952 (Chess Records)
 «Lovin' Blues» / «I.O.U. Blues» — 1952 Duke Records
 «Army Blues» / «No Blow, No Show» — 1953 (Duke Records)
 «Time Out» / «It's My Life Baby» — 1955 (Duke Records)
 «You or None» / «Woke Up Screaming» — 1955 (Duke Records)
 «I Can't Put You Down» / «You've Got Bad Intentions» — 1956 (Duke Records)
 «I Learned My Lesson» / «Lead Us On» — 1956 (Duke Records)
 «I Learned My Lesson» / «I Don't Believe» — 1956 (Duke Records)
 «Don't Want No Woman» / «I Smell Trouble» — 1957 (Duke Records)
 «Farther Up the Road» / «Sometime Tomorrow» — 1957 (Duke Records)
 «Teach Me» (How To Love You) / «Bobby's Blues» — 1957 (Duke Records)
 «You Got Me Where You Want Me» / «Loan a Helping Hand» — 1958 (Duke Records)
 «Little Boy Blue» / «Last Night» — 1958 (Duke Records)
 «You Did Me Wrong» / «I Lost Sight of the World» — 1959 (Duke Records)
 «Wishing Well» / «I'm Not Ashamed» — 1959 (Duke Records)
 «Is It Real» / «Someday» — 1959 (Duke Records)
 «I'll Take Care of You» / «That's Why» — 1959 (Duke Records)
 «Lead Me On» / «Hold Me Tenderly» (Duke Records)
 «Cry, Cry, Cry» / «I've Been Wrong So Long» — 1960 (Duke Records)
 «I Pity the Fool» / «Close to You» — 1961 (Duke Records)
 «Don't Cry No More» / «How Does a Cheating Woman Feel» — 1961 (Duke Records)
 «Ain't That Loving You» / «Jelly, Jelly, Jelly» — 1961 (Duke Records)
 «Don't Cry No More» / «Saint James Infirmary» — 1961 (Duke Records)
 «Turn On Your Love Light» / «You're the One» (That I Need) — 1961 (Duke Records)
 «Who Will the Next Fool Be» / «Blue Moon» — 1962 (Duke Records)
 «Love You Baby» / «Drifting» — 1962 (Kent)
 «Yield Not to Temptation» / «How Does a Cheating Woman Feel» — 1962 (Duke Records)
 «Stormy Monday Blues» / «Your Friends» — 1962 (Duke Records)
 «That's the Way Love Is» / «Call on Me» — 1962 (Duke Records)
 «Sometimes You Gotta Cry a Little» / «You're Worth It All» — 1963 (Duke Records)
 «Shoes» / «A Touch of the Blues» — 1967 (Duke Records)
 «Ain't No Love in the Heart of the City» / «Twenty-Four Hour Blues» — 1974 (ABC Dunhill Records)

Примітки 

Блюзові співаки США
Ритм-енд-блюзові співаки США
Музиканти BluesWay Records
Музиканти Duke Records
Обрані до Зали слави блюзу